Ахонен () — фінське прізвище.

Відомі носії 
 Арі Ахонен (1981) — фінський хокеїст.
 Янне Ахонен (1977) — фінський стрибун на лижах з трампліна.

Фінські прізвища